Alberto de Schwarzburgo-Rudolstadt (en alemán, Albrecht von Schwarzburg-Rudolstadt; Rudolstadt, 30 de abril de 1798-ibidem, 26 de noviembre de 1869) fue un príncipe soberano de Schwarzburgo-Rudolstadt.

Biografía 
Nació en Rudolstadt, siendo el segundo hijo del príncipe reinante de Schwarzburgo-Rudolstadt, Luis Federico II, y de su esposa, la landgravina Carolina de Hesse-Homburg (1771-1854). Su padre murió el 28 de abril de 1807 y su hermano, Federico Gunter, lo sucedió como príncipe soberano, convirtiéndose Alberto en presunto heredero. La landgravina Carolina actuó como regente sobre el hermano de Alberto, Federico Gunter, hasta que éste fue mayor de edad en 1814.

Después de la muerte de su hermano, Federico Gunter, el 28 de junio de 1867, Alberto sucedió a su hermano como príncipe en lugar de su  sobrino, el príncipe Sizzo de Leutenberg, quien había nacido como resultado de un matrimonio morganático. Su breve reinado de dos años llegó a su fin con su muerte en Rudolstadt. Fue sucedido por su hijo, el príncipe Jorge Alberto.

Matrimonio e hijos 
El 26 de junio de 1827 el príncipe Alberto se casó con la princesa Augusta Luisa de Soms-Braunfels (25 de junio de 1804-8 de octubre de 1865), hija de la duquesa Federica de Mecklemburgo-Strelitz y del príncipe Federico Guillermo de Solms-Braunfels. Tuvieron cuatro hijos:
 Carlos Gunter (1828-1828).
 Isabel (1833-1896), casada con el príncipe Leopoldo III de Lippe.
 Jorge Alberto (1838-1890), sucedió a su padre.
 Ernesto Enrique (1848-1848).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 

Nobles de Alemania del siglo XIX
Príncipes de Schwarzburgo-Rudolstadt
Nacidos en Rudolstadt